Malát je:
 aniont kyseliny jablečné
 české příjmení nejistého původu, pravděpodobně buď z adjektiva „malý“ nebo z latinského „malatus“ (nemocný)
 Jan Malát (1843–1915), hudební skladatel
 Jiří Malát (* 1953), dirigent
 Radim Malát (1930–1997), výtvarník
 Sebastian Malát  (* 2002), lední hokejista
 Vladimíra Malátová (* 1967), diskařka
 Vladislav Malát (* 1934), senátor

Reference 

Česká příjmení